Republikanska stranka (SAD), stranka u SAD-u
 Republikanska stranka (Føroyar), stranka u Føroyaru
 Republikanska stranka (Irska), stranka u Irskoj